

Religion 
 Guillemins (ou Guillemites ou Guillelmites) : moines de l’ordre de Saint-Guillaume.

Toponyme 

 Abbaye des Guillemins : abbaye de Walincourt-Selvigny (France)
 Quartier des Guillemins : un quartier de Liège (Belgique)
 Gare de Liège-Guillemins : gare ferroviaire de Liège (Belgique), située dans le quartier du même nom
 Place des Guillemins : place de Liège (Belgique), située dans le quartier du même nom.
 Rue des Guillemins : rue de Liège (Belgique), située dans le quartier du même nom.

Voir aussi 
 

Homonymie